Константин Бунин:
 Бунин, Константин Владимирович (1912—1986) — советский инфекционист, академик, член Президиума АМН СССР.
 Бунин, Константин Петрович (1910—1977) — советский металлофизик.